Ганс-Георг Плаут (; 11 февраля 1918, Ганновер — 2 января 1992, Церматт) — немецкий экономист, основатель теории .

Биография 
Ганс-Георг Плаут с отличием окончил гимназию. Вскоре он поступил в Технический Институт Веймара, где отучился по направлению машиностроения и автомобилестроения. По окончании учебного заведения он получил научную степень. Во время Второй мировой войны учёный был призван в качестве инженера-испытателя. Он работал на сталелитейном заводе Бринера. Там он заложил фундамент своей теории гибкого расчёта затрат на производство готовой продукции.

По окончании войны Плаут продолжил исследования в области контроллинга. Он стал бизнес-консультантом в Торгово-промышленной палате в Ганновере и проработал там год с 1945 по 1946 год. В 1946 году он открыл собственную консалтинговую компанию.
Плаут объединил два ранее независимых методов учёта затрат друг с другом: предельная стоимость по принципу Евгения Шмаленбаха и методы калькуляции разработанные в США в 1930-х. Карл-Георг Плаут был пионером и основателем концепции предельной стоимости затрат, которая в наше время является стандартным инструментом управления.

Первое программное обеспечение для целей контроллинга и управленческого учёта было разработано сотрудниками Плаут консалтинг, это решение было единственным на рынке в течение долгого времени. В 1987 году Компания SAP купила IT-решение Плаут. Модуль контроллинга в SAP, был изначально разработан по принципам заложенным Гансом-Георгом Плаутом.

В 1987 году Плаут получил степень почётного доктора экономики и права в Университете области Саар. В следующем году он получил премию за заслуги перед Федеративной республикой Германия. В 1990 году Университетом Людвига Максимилиана в Мюнхене был утверждён грант имени Ганса-Георга Плаута — за выдающиеся достижения в области контроллинга и управленческого учёта.

Ганс Георг Плаут так же обладал большой коллекцией автомобилей и участвовал в гонках Милле Милья и в 1000 км Нюрбургринга.

Ссылки 
 Труды Георга Плаута
 Страница компании Ганса Георга Плаута
 Ганс Георг Плаут — отец теории гибких затрат
 Статья в журнале Контроллинг и менеджмент
 Гибкий учёт затрат — монография в Библиотеке Университета Людвига Максимилиана, Германия
 Труды Ганса Геога Плаута в Университете Ямагучи, Япония
 - Некоторые из автомобилей Ганса Георга Плаута

Экономисты Германии
Коллекционеры автомобилей